De lijst van Nederlandse Europarlementariërs 2019-2024 bevat een lijst met de oorspronkelijk gekozen Nederlandse leden van het Europees Parlement op grond van de Europese Parlementsverkiezingen 2019 op 23 mei 2019.

De zittingsperiode ging in op 2 juli 2019 en eindigt in 2024. Er waren voor Nederland in eerste instantie 26 zetels verkiesbaar, evenveel als bij de vorige verkiezingen in 2014. Na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 31 januari 2020 werd de zetelverdeling gewijzigd. Aan Nederland werden drie zetels extra toegewezen.

De gedurende de zittingsperiode plaatsgehad hebbende wijzigingen in de samenstelling staan verderop in dit artikel vermeld.

Gekozen bij de verkiezingen van 23 mei 2019 
De partijen staan in volgorde van grootte (aantal zetels/aantal stemmen). Kandidaten die voldoende voorkeurstemmen haalden staan in volgorde van het aantal stemmen bovenaan, gevolgd door de overige leden van de fractie in volgorde van hun plaats op de kandidatenlijst.

PvdA (6 zetels) 
De PvdA-fractie maakt in de zittingsperiode 2019-2024 deel uit van de fractie Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement.
 Agnes Jongerius
 Kati Piri
 Paul Tang
 Vera Tax
 Mohammed Chahim
 Lara Wolters

VVD (4 zetels) 
De VVD-fractie maakt in de zittingsperiode 2019-2024 deel uit van de fractie Renew Europe.
 Malik Azmani
 Caroline Nagtegaal-van Doorn
 Jan Huitema
 Liesje Schreinemacher
 Bart Groothuis

CDA (4 zetels) 
De CDA-fractie maakt in de zittingsperiode 2019-2024 deel uit van de fractie Europese Volkspartij (christendemocraten).
 Esther de Lange
 Annie Schreijer-Pierik
 Jeroen Lenaers
 Tom Berendsen
 Toine Manders (gekozen via 50PLUS, overgestapt in juni 2020)

FVD (3 zetels) 
De FVD-fractie maakte in de zittingsperiode 2019-2024 deel uit van de fractie Europese Conservatieven en Hervormers.
 Derk Jan Eppink
 Rob Rooken
 Rob Roos
In december 2020 verlaten alle drie fractieleden Forum voor Democratie en gaan zij als onafhankelijke leden verder binnen de fractie Europese Conservatieven en Hervormers en sluiten zij zich aan bij JA21.

 Marcel de Graaff (gekozen via PVV, overgestapt in januari 2022)

GroenLinks (3 zetels) 
De GroenLinks-fractie maakte in de zittingsperiode 2019-2024 deel uit van de fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie.
 Bas Eickhout
 Tineke Strik
 Kim van Sparrentak

D66 (2 zetels) 
De D66-fractie maakt in de zittingsperiode 2019-2024 deel uit van de fractie Renew Europe.
 Sophie in 't Veld
 Samira Rafaela

ChristenUnie-SGP (2 zetels)

ChristenUnie 
De CU-fractie maakt in de zittingsperiode 2019-2024 deel uit van de fractie Europese Volkspartij (christendemocraten).
 Peter van Dalen

SGP 
De SGP-fractie maakt in de zittingsperiode 2019-2024 deel uit van de fractie Europese Conservatieven en Hervormers. 
 Bert-Jan Ruissen

Partij voor de Dieren (1 zetel) 
De PvdD-fractie maakt in de zittingsperiode 2019-2024 deel uit van de confederale fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links.
 Anja Hazekamp

50PLUS (1 zetels) 
De 50PLUS-fractie maakte in de zittingsperiode 2019-2024 deel uit van de fractie Europese Volkspartij (christendemocraten).

Toine Manders werd namens 50 PLUS gekozen, maar stapte in juni 2020 over naar het CDA.

PVV (0 zetels) 
De PVV-fractie maakt in de zittingsperiode 2019-2024 deel uit van de fractie Identiteit en Democratie.

De partij behaalde niet voldoende stemmen voor een zetel. Op 11 februari 2020 werd De Graaff met terugwerkende kracht per 1 februari benoemd in het Europees Parlement toen de PVV een zetel kreeg als gevolg van de Brexit. De Graaff wisselde in januari 2022 de PVV in voor FVD.

Nederlanders, gekandideerd in een ander land van de Europese Unie 
Oud-eurocommissaris Neelie Kroes (VVD) was op een niet-Nederlandse lijst verkiesbaar; zij was in Vlaanderen als lijstduwer kandidaat voor de Open VLD.

Bijzonderheden 
4  juni 2019: De Kiesraad maakt bekend dat bij deze verkiezing 36 kandidaten de voorkeurdrempel hebben overschreden. Onder deze 36 kandidaten zijn er vier die uitsluitend met doorbreking van de lijstvolgorde benoemd verklaard zijn: Samira Rafaela (Democraten 66 (D66)), Liesje Schreinemacher (VVD), Kim van Sparrentak (GROENLINKS) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie); 13 andere kandidaten hebben weliswaar de voorkeursdrempel behaald, maar krijgen toch geen zetel omdat er onvoldoende zetels aan de lijsten zijn toegewezen waarop zij stonden. 
 5 juni 2019: Forum voor Democratie (FVD) treedt toe tot de Partij van Europese Conservatieven en Hervormers. FVD zal derhalve tevens deel gaan uitmaken van de fractie Europese Conservatieven en Hervormers. Als gevolg hiervan besluit de afgevaardigde van de ChristenUnie uit deze fractie te treden en toe te treden tot de fractie Europese Volkspartij (christendemocraten).
 11 juni 2019: De Kiesraad maakt bekend dat de met voorkeurstemmen benoemde kandidaat Thierry Baudet (FVD) zijn benoeming niet heeft aangenomen. In zijn plaats wordt Rob Rooken benoemd verklaard.

Wijzigingen in de samenstelling

2019 
 2 juli: Frans Timmermans (PvdA) besluit zijn mandaat niet te aanvaarden in verband met de continuering van zijn lidmaatschap van de Europese Commissie. In zijn plaats wordt op 4 juli Lara Wolters benoemd.

2020 
 1 februari: Nederland krijgt drie extra zetels na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De Kiesraad maakt op 6 februari bekend dat in deze vacatures benoemd zijn: Marcel de Graaff (PVV), Bart Groothuis (VVD) en Dorien Rookmaker (FVD). Aangezien Rookmaker Forum voor Democratie al in 2019 had verlaten voor de fractie-Otten, treedt zij niet toe tot de fractie maar gaat direct als onafhankelijk lid verder. Op 11 februari worden zij met terugwerkende kracht per 1 februari benoemd in het Europees Parlement.
 2 juni: Toine Manders verlaat 50PLUS en sluit zich aan bij de vertegenwoordiging van het CDA. Hij blijft lid van de fractie van de EVP.
 4 december: Derk Jan Eppink, Rob Rooken en Rob Roos verlaten Forum voor Democratie. Op 19 december gaan zij als onafhankelijke leden verder binnen de fractie Europese Conservatieven en Hervormers. De leden van de delegatie sloten zich aan bij de nieuwe partij JA21.

2021 
 30 maart: Kati Piri (PvdA) en Derk Jan Eppink (onafhankelijk) verlaten het Europees Parlement in verband met hun verkiezing als lid van de Tweede Kamer. Zij worden op 15 april opgevolgd door resp. Thijs Reuten en Michiel Hoogeveen.
 8 december: Dorien Rookmaker (onafhankelijk) sluit zich aan bij de fractie Europese Conservatieven en Hervormers.

2022 
 9 januari: Liesje Schreinemacher (VVD) verlaat het Europees Parlement vanwege haar benoeming als lid van het kabinet-Rutte IV. Zij wordt op 18 januari opgevolgd door Catharina Rinzema.
 20 januari: Marcel de Graaff stapt over van PVV naar Forum voor Democratie vanwege corona standpunten van de PVV. Daarmee verliest PVV hun enige zetel, en komt FVD weer terug in EP.

Zie ook 
 Lijst van leden van het Europees Parlement (2019-2024)

 2019
Nederlandse politiek in 2019
Nederlandse politiek in 2020
Nederlandse politiek in 2021
Nederlandse politiek in 2022
Nederlandse politiek in 2023